Överum steht für:

 Landmaschinenhersteller, siehe Kongskilde Industries
 Överum (Ortschaft), ein Ort der Gemeinde Västervik in Schweden